Эман:

 Эман — внесистемная единица измерения удельной (объёмной) активности радиоактивных источников.

Известные носители фамилии:
 Эман, Виктор Эмануил (1833—†) — шведский писатель.
 Эман, Жан-Франсуа Нтутум (род. 1939) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона.
 Эман, Жевриз (род. 1982) — французская дзюдоистка, олимпийская медалистка, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.
 Эман, Корнелис (1916—1967) — арубанский политик.
 Эман, Майк (род. 1961) — премьер-министр Арубы.
 Эман, Фердинанд (1831—1907) — финляндский архитектор.
 Эман, Хенни (род. 1948) — премьер-министр Арубы.
 Эман, Ян Хендрик (1888—1957) — арубанский политик.

Примечания